Варт () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Нойнкирхен.  Население составляет 1575 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 29,9 км². Официальный код  —  31843.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Михаела Валла (АНП) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 12 мест.
 СДПА занимает 5 мест.
 Зелёные занимают 1 место.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Австрии